"Un pececillo de dólares" ("Unos valiosos pececitos" en España) es el sexto episodio de la primera temporada de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama. Se emitió originalmente en la cadena Fox en los Estados Unidos el 27 de abril de 1999. El episodio fue escrito por Patric Verrone y dirigido por Ron Hughart y Gregg Vanzo.

Sinopsis 
Fry sueña que asiste a una clase de álgebra egipcia antigua en calzoncillos y es reprendido por la profesora que le recomienda la marca de calzoncillos "velocidad luz". Una vez despierto, Fry se lo cuenta a sus amigos y estos le explican que le han introducido publicidad en su sueño. A continuación salen todos corriendo con destino al centro comercial y allí hacen sus compras influenciados por la publicidad. Mientras tanto, Bender es arrestado por robar diversos objetos. Sus amigos intentan reunir dinero para la fianza. Así, Fry entra en una sucursal de su antiguo banco del siglo XX, y la cajera le explica que los 93 centavos que tenía en la cuenta junto con el 2,25% de interés durante un período de mil años, el tiempo en que estuvo congelado, se han convertido en 4.300 millones de dólares en intereses. Curiosamente, el cálculo del interés compuesto que le explica la cajera es cierto.

Utiliza su fortuna para comprar gran cantidad de objetos del siglo XX, entre ellos una lata de anchoas, extintas desde el siglo XXIII. Mamá desea conseguir esta lata a toda costa, dado el gran valor que posee su aceite como lubricante de robots.

Referencias culturales 
Presumiblemente el título original es un juego de palabras del spaguetti western dirigido por Sergio Leone y protagonizado por Clint Eastwood, A Fistful of Dollars (Por un puñado de dólares). Se hace referencia a Chespirito en la parte de la subasta de dicho episodio.

Voces famosas 
 Pamela Anderson - ella misma

Véase también 
 Space Pilot 3000
 The Series Has Landed
 I, Roomate
 Love's Labours Lost In Space
 Fear of a Bot Planet
 My Three Suns
 A Big Piece of Garbage
 Hell Is Other Robots
 A Flight To Remember
 Mars University
 When Aliens Attack
 Fry and the Slurm Factory

Referencias 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 1999